Dead Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dead Glacier (glaciär i Antarktis),

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 König Glacier, glaciär, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar